Dvorišće (Glina)
 Dvorišće (Rakovec)